Martin Hiden (Stainz, 11 de março de 1973) é um ex-futebolista e atualmente treinador de futebol austríaco.

Carreira
Iniciou a carreira nos juniores do Sturm Graz, profissionalizando-se em 1992. Teve destaque atuando pelo Rapid Viena, onde jogou 120 vezes e marcou 2 gols. Defendeu também Áustria Salzburgo, Áustria Kärnten e Red Bull Juniors, e sua única experiência futebolística fora de seu país natal, no inglês Leeds United, durou 2 temporadas, tendo Hiden atuado em 26 partidas. Aposentou-se em 2011.

Seleção 
Hiden fez sua estreia pela Seleção Austríaca em março de 1998, contra a Hungria. Foi convocado para a Copa da França, ficando apenas como reserva nas três partidas da equipe, que caiu na primeira fase.

Suas atuações pelo Rapid fizeram com que o técnico Josef Hickersberger convocasse o zagueiro para a Eurocopa de 2008, sediada em conjunto por Suíça e Áustria. Aos 35 anos, era um dos 2 remanescentes do elenco que jogara a Copa de 1998, juntamente com o meia-atacante Ivica Vastić. Jogou 2 partidas, contra Croácia e Alemanha, e não evitou a eliminação na primeira fase. O jogo contra o Nationalelf foi, ainda, o 50º e último de Hiden com a Seleção Austríaca, tendo marcado um gol, contra San Marino, pelas eliminatórias da Eurocopa de 2000.

Títulos 
 Campeonato Austríaco (4): 1995, 2003, 2005, 2008
 Copa da Áustria (2): 1997, 2003

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Áustria
Futebolistas do SK Sturm Graz
Futebolistas do SK Rapid Wien
Futebolistas do Leeds United F.C.
Futebolistas do FK Austria Wien
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Seleção Austríaca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2008